Konstantin Veniaminovitch Astrakhantsev - en russe :  (Konstantin Veniaminovič Astrahancev) - (né le  à Glazov en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1983, il débute avec l'Ijstal Ijevsk dans le championnat d'URSS. De 1988 à 1994, il rejoint le Traktor Tcheliabinsk. En 1994-1995, il signe au KalPa Kuopio dans la SM-liiga. À l'issue de cette saison, il joue dans des divisions inférieures finlandaises jusqu'à la fin de sa carrière en 2004. Il a porté les couleurs du RoKi-79 Rovaniemi et du Et-Po -72 Ylitornio.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Russie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1983-1984|| Ijstal Ijevsk || URSS|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| Ijstal Ijevsk || URSS || 27|| 2|| 1|| 3|| 2|| || || || || 
|- 
| 1985-1986|| Ijstal Ijevsk || URSS|| 20|| 2|| 4|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Ijstal Ijevsk || Vyschaïa Liga || 14|| 3|| 0|| 3|| 10|| || || || || 
|- 
| 1988-1989|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS || 28|| 6|| 4|| 10|| 16|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Traktor Tcheliabinsk|| MHL|| 35|| 17|| 16|| 33|| 12|| || || || || 
|- 
| 1992-1993|| Traktor Tcheliabinsk|| MHL || 38|| 17|| 13|| 30|| 18|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Traktor Tcheliabinsk|| MHL || 46|| 17|| 15|| 32|| 38|| || || || || 
|- 
| 1994-1995|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 32|| 9|| 6|| 15|| 20|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1994-1995 || RoKi-79 Rovaniemi || III divisioona || || || || || || 5|| 6|| 5|| 11|| 6
|- 
| 1995-1996 || RoKi-79 Rovaniemi || II divisioona || 32|| 45|| 41|| 86|| 83|| 5|| 4|| 6|| 10|| 10
|-
| 1996-1997 || RoKi-79 Rovaniemi || II divisioona || 14|| 9|| 26|| 35|| 22|| || || || || 
|- 
| 1996-1997|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 12|| 1|| 2|| 3|| 2|| || || || || 
|-
| 1997-1998 || RoKi-79 Rovaniemi || II divisioona || 21|| 20|| 17|| 37|| 16|| || || || || 
|- 
| 1998-1999 || RoKi-79 Rovaniemi || II divisioona || || || || || || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Et-Po -72 Ylitornio || II divisioona || || || || || || 6|| 10|| 8|| 18|| 4
|- 
| 2001-2002 || Et-Po -72 Ylitornio || Suomi-sarja || 31|| 22|| 41|| 63|| 12|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2002-2003 || Et-Po -72 Ylitornio || Suomi-sarja || 26|| 20|| 21|| 41|| 30|| || || || || 
|- 
| 2003-2004 || Et-Po -72 Ylitornio || Suomi-sarja || 14|| 7|| 10|| 17|| 10|| || || || ||

Au niveau international 

|1993||align="left"|Championnat du monde || 8|| 1|| 0|| 1|| 2||align="left"| Médaille d'or

Références

Voir aussi

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Glazov
Naissance en janvier 1967
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du KalPa Kuopio
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace